Асуханов:
 Асуханов, Аманди Абасович (1939—2020) — советский и российский художник.
 Асуханов, Рахман Мовлдиевич (род. 1973) — советский, российский и казахстанский футболист. Казахстанский тренер.
 Асуханов, Юсуп Рахманович (род. 2000) — казахстанский хоккеист.